Thorsø kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Thorsø (Voldby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Voldby Sogn, Norddjurs Kommune
 Thorsø (Thorsø Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Thorsø Sogn, Favrskov Kommune
 Thorsø (Silkeborg Kommune) – et vandareal i Them Sogn og Virklund Sogn - Silkeborg Kommune